O rio Itapeti é um rio brasileiro do estado de São Paulo.

Itapeti